Grawunder ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Grawunder (* 1952), ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer
 Sven Grawunder, deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer